Palomäki ist

 der Geburtsname der in Finnland geborenen Schauspielerin Anna Falchi
 mehrere Orte in Finnland:
 Palomäki, Gemeinde Juualla
 Palomäki, Gemeinde Kaavilla
 Palomäki, Gemeinde Kerimäellä
 Palomäki, Gemeinde Kuopiossa
 Palomäki, Gemeinde Kurikassa
 Palomäki, Gemeinde Pyhäjärvellä